|-
|(62751)||2000 UD5|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,138|| align=right|0,69|| align=right|3,704||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62752)||2000 UB6|| align=right|15,9|| align=right|2,516|| align=right|0,197|| align=right|3,34|| align=right|3,989||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62753)||2000 UM7|| align=right|13,5|| align=right|3,057|| align=right|0,076|| align=right|9,74|| align=right|5,344||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62754)||2000 US7|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|11,80|| align=right|4,219||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62755)||2000 UF8|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,056|| align=right|4,11|| align=right|3,542||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62756)||2000 UN8|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,142|| align=right|2,10|| align=right|4,882||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62757)||2000 UU8|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,143|| align=right|6,77|| align=right|3,749||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62758)||2000 UH9|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,190|| align=right|1,36|| align=right|5,545||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62759)||2000 UK9|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,120|| align=right|16,64|| align=right|5,633||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62760)||2000 UR9|| align=right|12,9|| align=right|3,246|| align=right|0,048|| align=right|22,24|| align=right|5,848||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62761)||2000 UA12|| align=right|14,2|| align=right|2,664|| align=right|0,209|| align=right|13,24|| align=right|4,347||MBA||18. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62762)||2000 UB12|| align=right|14,3|| align=right|2,453|| align=right|0,173|| align=right|14,69|| align=right|3,841||MBA||18. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62763)||2000 UG12|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|3,32|| align=right|4,644||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62764)||2000 UL13|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,108|| align=right|11,01|| align=right|5,734||MBA||23. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62765)||2000 UH14|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,070|| align=right|10,93|| align=right|5,400||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62766)||2000 UB15|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,111|| align=right|5,62|| align=right|3,519||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62767)||2000 UQ17|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,131|| align=right|12,37|| align=right|4,043||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62768)||2000 UT17|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,210|| align=right|5,87|| align=right|4,098||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62769)||2000 UB18|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,074|| align=right|7,14|| align=right|4,629||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62770)||2000 UK18|| align=right|14,3|| align=right|3,185|| align=right|0,098|| align=right|5,65|| align=right|5,682||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62771)||2000 UN18|| align=right|14,0|| align=right|3,205|| align=right|0,047|| align=right|10,47|| align=right|5,738||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62772)||2000 UY19|| align=right|15,6|| align=right|3,033|| align=right|0,090|| align=right|2,97|| align=right|5,283||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62773)||2000 UB20|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,211|| align=right|3,26|| align=right|3,698||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62774)||2000 UE20|| align=right|15,4|| align=right|3,022|| align=right|0,104|| align=right|1,26|| align=right|5,254||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62775)||2000 UG20|| align=right|16,1|| align=right|2,744|| align=right|0,063|| align=right|5,29|| align=right|4,544||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62776)||2000 UR20|| align=right|15,0|| align=right|3,056|| align=right|0,096|| align=right|10,82|| align=right|5,341||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62777)||2000 UE21|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,199|| align=right|3,01|| align=right|5,427||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62778)||2000 UU21|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,104|| align=right|9,55|| align=right|5,149||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62779)||2000 UC22|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,053|| align=right|7,44|| align=right|5,586||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62780)||2000 UF22|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,208|| align=right|13,67|| align=right|4,671||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62781)||2000 UE23|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,031|| align=right|9,77|| align=right|5,228||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62782)||2000 UF23|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,133|| align=right|4,90|| align=right|3,756||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62783)||2000 UO23|| align=right|14,9|| align=right|3,038|| align=right|0,262|| align=right|4,02|| align=right|5,294||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62784)||2000 UW23|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,147|| align=right|11,83|| align=right|5,664||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62785)||2000 UC24|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,216|| align=right|5,25|| align=right|3,369||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62786)||2000 UQ24|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,211|| align=right|8,46|| align=right|4,156||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62787)||2000 UH25|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,303|| align=right|4,80|| align=right|4,117||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62788)||2000 UW25|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,118|| align=right|9,72|| align=right|4,097||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62789)||2000 UZ25|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,099|| align=right|21,03|| align=right|5,586||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62790)||2000 UL26|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,243|| align=right|6,98|| align=right|3,728||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62791)||2000 UT26|| align=right|14,7|| align=right|3,190|| align=right|0,116|| align=right|6,59|| align=right|5,696||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62792)||2000 UV28|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,175|| align=right|14,27|| align=right|4,076||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62793)||2000 UZ28|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,205|| align=right|1,54|| align=right|3,751||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62794)||2000 UV30|| align=right|15,1|| align=right|3,150|| align=right|0,113|| align=right|3,62|| align=right|5,591||MBA||30. oktober 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(62795)||2000 UY34|| align=right|14,8|| align=right|2,953|| align=right|0,077|| align=right|9,80|| align=right|5,075||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62796)||2000 UO35|| align=right|16,7|| align=right|2,465|| align=right|0,185|| align=right|2,83|| align=right|3,869||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62797)||2000 UH36|| align=right|15,4|| align=right|2,985|| align=right|0,111|| align=right|3,46|| align=right|5,156||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62798)||2000 UO36|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,061|| align=right|4,65|| align=right|4,630||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62799)||2000 UQ36|| align=right|16,2|| align=right|2,426|| align=right|0,207|| align=right|3,12|| align=right|3,778||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62800)||2000 UT36|| align=right|15,9|| align=right|3,086|| align=right|0,091|| align=right|10,09|| align=right|5,420||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62801)||2000 UV36|| align=right|16,2|| align=right|2,870|| align=right|0,032|| align=right|1,15|| align=right|4,862||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62802)||2000 UG37|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,180|| align=right|4,25|| align=right|4,190||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62803)||2000 UU37|| align=right|15,1|| align=right|2,924|| align=right|0,060|| align=right|1,37|| align=right|4,999||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62804)||2000 UF38|| align=right|14,1|| align=right|3,181|| align=right|0,065|| align=right|11,14|| align=right|5,674||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62805)||2000 UP39|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,058|| align=right|2,31|| align=right|4,628||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62806)||2000 UW39|| align=right|15,8|| align=right|2,856|| align=right|0,091|| align=right|3,10|| align=right|4,826||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62807)||2000 UL40|| align=right|15,1|| align=right|3,085|| align=right|0,140|| align=right|5,48|| align=right|5,417||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62808)||2000 UQ40|| align=right|14,8|| align=right|2,929|| align=right|0,089|| align=right|3,09|| align=right|5,012||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62809)||2000 UE42|| align=right|17,6|| align=right|2,247|| align=right|0,071|| align=right|1,99|| align=right|3,368||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62810)||2000 UH42|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,089|| align=right|6,61|| align=right|4,586||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62811)||2000 UX42|| align=right|16,1|| align=right|2,895|| align=right|0,085|| align=right|3,27|| align=right|4,926||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62812)||2000 UC43|| align=right|15,8|| align=right|2,733|| align=right|0,026|| align=right|3,15|| align=right|4,516||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62813)||2000 UH43|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,142|| align=right|2,19|| align=right|4,324||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62814)||2000 UK43|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,104|| align=right|5,27|| align=right|4,035||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62815)||2000 UW43|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|5,95|| align=right|3,608||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62816)||2000 UC44|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,072|| align=right|12,16|| align=right|5,369||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62817)||2000 UH45|| align=right|15,1|| align=right|2,990|| align=right|0,060|| align=right|8,16|| align=right|5,170||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62818)||2000 US45|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,115|| align=right|3,66|| align=right|3,756||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62819)||2000 UV45|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,116|| align=right|8,42|| align=right|4,496||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62820)||2000 UF46|| align=right|14,3|| align=right|3,929|| align=right|0,221|| align=right|2,53|| align=right|7,786||HLD||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62821)||2000 UE47|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,023|| align=right|1,70|| align=right|4,164||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62822)||2000 UV48|| align=right|15,0|| align=right|3,065|| align=right|0,090|| align=right|5,89|| align=right|5,365||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62823)||2000 UE49|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,099|| align=right|6,31|| align=right|5,768||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62824)||2000 UG49|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,190|| align=right|10,34|| align=right|4,566||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62825)||2000 UT49|| align=right|15,0|| align=right|3,116|| align=right|0,172|| align=right|1,31|| align=right|5,499||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62826)||2000 UU50|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,148|| align=right|13,41|| align=right|4,328||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62827)||2000 UX50|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,168|| align=right|11,88|| align=right|4,165||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62828)||2000 UN53|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,162|| align=right|3,08|| align=right|5,703||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62829)||2000 UP53|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,159|| align=right|5,97|| align=right|5,511||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62830)||2000 UZ53|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,226|| align=right|3,92|| align=right|3,319||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62831)||2000 UM54|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,122|| align=right|9,67|| align=right|5,437||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62832)||2000 UN54|| align=right|14,1|| align=right|3,218|| align=right|0,128|| align=right|10,97|| align=right|5,772||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62833)||2000 UB56|| align=right|14,1|| align=right|2,631|| align=right|0,164|| align=right|13,09|| align=right|4,267||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62834)||2000 UC56|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,178|| align=right|10,78|| align=right|4,478||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62835)||2000 UC58|| align=right|16,2|| align=right|2,728|| align=right|0,098|| align=right|5,08|| align=right|4,504||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62836)||2000 UC59|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,228|| align=right|8,70|| align=right|4,061||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62837)||2000 UJ59|| align=right|16,4|| align=right|2,771|| align=right|0,056|| align=right|4,49|| align=right|4,611||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62838)||2000 UB60|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,269|| align=right|4,51|| align=right|3,537||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62839)||2000 UX60|| align=right|14,6|| align=right|3,038|| align=right|0,058|| align=right|9,79|| align=right|5,294||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62840)||2000 UB61|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,064|| align=right|4,05|| align=right|4,472||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62841)||2000 UN61|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,148|| align=right|6,22|| align=right|4,171||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62842)||2000 UF63|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,143|| align=right|3,02|| align=right|4,265||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62843)||2000 UC64|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,172|| align=right|12,16|| align=right|4,660||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62844)||2000 UK64|| align=right|14,9|| align=right|3,072|| align=right|0,064|| align=right|8,85|| align=right|5,383||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62845)||2000 UB67|| align=right|16,0|| align=right|2,662|| align=right|0,146|| align=right|3,72|| align=right|4,343||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62846)||2000 UX67|| align=right|14,1|| align=right|3,239|| align=right|0,077|| align=right|4,52|| align=right|5,830||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62847)||2000 UL68|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,127|| align=right|6,25|| align=right|3,719||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62848)||2000 US71|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,076|| align=right|9,07|| align=right|5,583||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62849)||2000 UA72|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|9,95|| align=right|4,072||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62850)||2000 UC72|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,080|| align=right|2,80|| align=right|3,458||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62851)||2000 UM72|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,121|| align=right|4,16|| align=right|4,389||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62852)||2000 UM76|| align=right|15,4|| align=right|2,453|| align=right|0,232|| align=right|12,94|| align=right|3,841||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62853)||2000 UO76|| align=right|14,5|| align=right|2,974|| align=right|0,117|| align=right|3,15|| align=right|5,127||MBA||27. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62854)||2000 UW76|| align=right|15,5|| align=right|3,140|| align=right|0,126|| align=right|1,34|| align=right|5,563||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62855)||2000 UE77|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,182|| align=right|11,20|| align=right|4,179||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62856)||2000 UL77|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,103|| align=right|3,95|| align=right|3,341||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62857)||2000 UM77|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,196|| align=right|3,09|| align=right|4,080||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62858)||2000 UT78|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,114|| align=right|7,28|| align=right|5,500||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62859)||2000 UW78|| align=right|15,1|| align=right|3,106|| align=right|0,091|| align=right|5,86|| align=right|5,474||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62860)||2000 UJ80|| align=right|14,6|| align=right|2,989|| align=right|0,032|| align=right|8,84|| align=right|5,167||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62861)||2000 UO80|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,116|| align=right|11,12|| align=right|4,357||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62862)||2000 UE81|| align=right|15,1|| align=right|3,161|| align=right|0,105|| align=right|6,60|| align=right|5,619||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62863)||2000 UG81|| align=right|16,4|| align=right|2,567|| align=right|0,101|| align=right|4,35|| align=right|4,112||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62864)||2000 UG82|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,276|| align=right|7,51|| align=right|4,077||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62865)||2000 UL82|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,197|| align=right|12,50|| align=right|4,424||MBA||27. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62866)||2000 UX82|| align=right|15,2|| align=right|3,166|| align=right|0,050|| align=right|4,17|| align=right|5,632||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62867)||2000 UG83|| align=right|16,2|| align=right|2,780|| align=right|0,048|| align=right|5,71|| align=right|4,634||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62868)||2000 UV83|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,089|| align=right|5,01|| align=right|4,605||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62869)||2000 UO84|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,090|| align=right|14,20|| align=right|5,241||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62870)||2000 UD86|| align=right|15,1|| align=right|3,035|| align=right|0,036|| align=right|6,00|| align=right|5,286||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62871)||2000 UA87|| align=right|15,1|| align=right|2,967|| align=right|0,068|| align=right|9,81|| align=right|5,110||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62872)||2000 UC87|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,198|| align=right|7,08|| align=right|3,306||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62873)||2000 UK87|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,158|| align=right|11,70|| align=right|4,240||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62874)||2000 UV88|| align=right|16,2|| align=right|2,735|| align=right|0,047|| align=right|4,96|| align=right|4,523||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62875)||2000 UB89|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,030|| align=right|13,01|| align=right|5,158||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62876)||2000 UH90|| align=right|16,1|| align=right|2,937|| align=right|0,137|| align=right|7,48|| align=right|5,032||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62877)||2000 UQ90|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|11,06|| align=right|5,679||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62878)||2000 UY90|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,186|| align=right|7,05|| align=right|4,553||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62879)||2000 UN91|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,055|| align=right|4,94|| align=right|4,237||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62880)||2000 US91|| align=right|15,0|| align=right|3,235|| align=right|0,088|| align=right|7,44|| align=right|5,816||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62881)||2000 UA92|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,155|| align=right|13,91|| align=right|5,540||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62882)||2000 UC93|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,093|| align=right|3,78|| align=right|3,557||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62883)||2000 UQ93|| align=right|14,0|| align=right|3,108|| align=right|0,039|| align=right|18,64|| align=right|5,479||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62884)||2000 UY93|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,018|| align=right|10,93|| align=right|5,381||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62885)||2000 UK94|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,133|| align=right|5,81|| align=right|3,393||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62886)||2000 UV95|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,081|| align=right|8,05|| align=right|5,115||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62887)||2000 UX95|| align=right|14,1|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|7,84|| align=right|5,179||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62888)||2000 UX96|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,234|| align=right|11,92|| align=right|4,187||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62889)||2000 UZ96|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,140|| align=right|4,54|| align=right|4,209||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62890)||2000 UZ99|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,082|| align=right|9,65|| align=right|5,467||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62891)||2000 UK100|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,163|| align=right|5,48|| align=right|3,417||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62892)||2000 UZ100|| align=right|15,4|| align=right|2,655|| align=right|0,184|| align=right|10,68|| align=right|4,325||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62893)||2000 UM101|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,041|| align=right|6,35|| align=right|3,630||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62894)||2000 UP101|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,139|| align=right|12,83|| align=right|5,434||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62895)||2000 UR102|| align=right|16,2|| align=right|2,725|| align=right|0,116|| align=right|3,26|| align=right|4,497||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62896)||2000 UC103|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,108|| align=right|5,35|| align=right|4,375||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62897)||2000 UL103|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,176|| align=right|13,92|| align=right|4,203||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62898)||2000 UA104|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,056|| align=right|4,95|| align=right|3,438||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62899)||2000 UT104|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,218|| align=right|6,54|| align=right|4,445||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62900)||2000 UG105|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,112|| align=right|10,97|| align=right|5,148||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62901)||2000 UL105|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,095|| align=right|11,03|| align=right|4,354||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62902)||2000 UH106|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,074|| align=right|6,90|| align=right|4,404||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62903)||2000 UK106|| align=right|15,5|| align=right|2,989|| align=right|0,064|| align=right|9,90|| align=right|5,167||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62904)||2000 UZ106|| align=right|15,3|| align=right|2,979|| align=right|0,067|| align=right|11,19|| align=right|5,142||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62905)||2000 UQ107|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,055|| align=right|11,85|| align=right|5,156||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62906)||2000 UR107|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|10,06|| align=right|5,389||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62907)||2000 UC108|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,113|| align=right|6,67|| align=right|3,602||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62908)||2000 UH108|| align=right|15,3|| align=right|3,143|| align=right|0,104|| align=right|14,34|| align=right|5,570||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62909)||2000 UY108|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,143|| align=right|6,41|| align=right|3,614||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62910)||2000 UK109|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,078|| align=right|11,12|| align=right|5,633||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62911)||2000 UR109|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,146|| align=right|12,24|| align=right|5,172||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62912)||2000 UD110|| align=right|14,5|| align=right|2,522|| align=right|0,174|| align=right|7,15|| align=right|4,005||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62913)||2000 UK110|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,029|| align=right|6,24|| align=right|4,595||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62914)||2000 VX2|| align=right|14,7|| align=right|2,950|| align=right|0,114|| align=right|10,39|| align=right|5,067||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62915)||2000 VY2|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,125|| align=right|11,59|| align=right|5,421||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62916)||2000 VW3|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,148|| align=right|2,63|| align=right|4,284||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62917)||2000 VR8|| align=right|14,0|| align=right|3,230|| align=right|0,062|| align=right|13,82|| align=right|5,805||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62918)||2000 VY9|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,070|| align=right|1,39|| align=right|5,337||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62919)||2000 VH10|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,849||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62920)||2000 VB12|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,092|| align=right|2,92|| align=right|5,668||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62921)||2000 VJ12|| align=right|14,2|| align=right|2,805|| align=right|0,171|| align=right|12,38|| align=right|4,697||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62922)||2000 VV12|| align=right|14,8|| align=right|3,251|| align=right|0,077|| align=right|0,43|| align=right|5,861||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62923)||2000 VC13|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,017|| align=right|8,97|| align=right|5,124||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62924)||2000 VU13|| align=right|14,8|| align=right|3,224|| align=right|0,077|| align=right|4,56|| align=right|5,788||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62925)||2000 VE14|| align=right|15,2|| align=right|3,218|| align=right|0,163|| align=right|2,03|| align=right|5,772||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62926)||2000 VK14|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,186|| align=right|4,91|| align=right|3,583||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62927)||2000 VT14|| align=right|15,4|| align=right|2,928|| align=right|0,051|| align=right|12,95|| align=right|5,009||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62928)||2000 VV14|| align=right|15,8|| align=right|2,661|| align=right|0,099|| align=right|8,25|| align=right|4,339||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62929)||2000 VO15|| align=right|16,1|| align=right|2,697|| align=right|0,098|| align=right|2,03|| align=right|4,428||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62930)||2000 VP15|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,046|| align=right|10,77|| align=right|5,202||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62931)||2000 VJ16|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,100|| align=right|8,26|| align=right|3,532||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62932)||2000 VF18|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,091|| align=right|9,09|| align=right|5,431||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62933)||2000 VR21|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,169|| align=right|3,17|| align=right|3,618||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62934)||2000 VS21|| align=right|15,0|| align=right|3,147|| align=right|0,073|| align=right|6,30|| align=right|5,581||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62935)||2000 VP22|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,162|| align=right|1,96|| align=right|3,507||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62936)||2000 VF23|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,089|| align=right|7,66|| align=right|5,584||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62937)||2000 VG23|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,223|| align=right|3,06|| align=right|3,843||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62938)||2000 VJ23|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,113|| align=right|4,17|| align=right|3,526||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62939)||2000 VP23|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,140|| align=right|3,14|| align=right|4,352||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62940)||2000 VS23|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,201|| align=right|7,89|| align=right|4,179||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62941)||2000 VB24|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,196|| align=right|2,97|| align=right|4,703||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62942)||2000 VC25|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,122|| align=right|0,96|| align=right|4,209||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62943)||2000 VY25|| align=right|15,0|| align=right|3,063|| align=right|0,113|| align=right|10,34|| align=right|5,361||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62944)||2000 VF28|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,135|| align=right|13,47|| align=right|4,721||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62945)||2000 VH28|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,091|| align=right|8,04|| align=right|3,747||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62946)||2000 VG30|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,206|| align=right|12,25|| align=right|4,599||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62947)||2000 VV31|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,140|| align=right|11,05|| align=right|5,361||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62948)||2000 VE32|| align=right|14,2|| align=right|2,959|| align=right|0,051|| align=right|10,39|| align=right|5,090||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62949)||2000 VS33|| align=right|13,6|| align=right|2,862|| align=right|0,097|| align=right|15,91|| align=right|4,841||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62950)||2000 VD34|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,135|| align=right|23,40|| align=right|5,663||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62951)||2000 VE34|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|4,220||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62952)||2000 VV34|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,277|| align=right|13,41|| align=right|4,118||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62953)||2000 VR35|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,072|| align=right|10,61|| align=right|5,100||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62954)||2000 VD36|| align=right|13,6|| align=right|3,144|| align=right|0,114|| align=right|16,27|| align=right|5,573||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62955)||2000 VZ36|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,108|| align=right|7,28|| align=right|3,776||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62956)||2000 VK37|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,141|| align=right|5,19|| align=right|3,511||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62957)||2000 VR37|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,213|| align=right|3,41|| align=right|3,639||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62958)||2000 VX37|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,165|| align=right|18,84|| align=right|5,574||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62959)||2000 VV39|| align=right|14,7|| align=right|3,936|| align=right|0,142|| align=right|3,36|| align=right|7,809||HLD||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62960)||2000 VP40|| align=right|15,9|| align=right|2,915|| align=right|0,110|| align=right|0,95|| align=right|4,977||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62961)||2000 VO42|| align=right|16,0|| align=right|2,475|| align=right|0,093|| align=right|4,97|| align=right|3,892||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62962)||2000 VA43|| align=right|14,0|| align=right|3,241|| align=right|0,091|| align=right|12,86|| align=right|5,833||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62963)||2000 VW43|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,162|| align=right|3,40|| align=right|4,055||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62964)||2000 VE44|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,303|| align=right|3,11|| align=right|4,103||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62965)||2000 VH44|| align=right|15,6|| align=right|2,879|| align=right|0,090|| align=right|1,03|| align=right|4,885||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62966)||2000 VB45|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,254|| align=right|10,26|| align=right|5,385||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62967)||2000 VM45|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,091|| align=right|6,55|| align=right|3,633||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62968)||2000 VD48|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,153|| align=right|9,51|| align=right|5,017||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62969)||2000 VN49|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,186|| align=right|0,63|| align=right|5,441||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62970)||2000 VY49|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,159|| align=right|2,85|| align=right|3,613||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62971)||2000 VZ49|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,193|| align=right|1,02|| align=right|5,387||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62972)||2000 VU50|| align=right|15,4|| align=right|2,804|| align=right|0,177|| align=right|9,82|| align=right|4,695||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62973)||2000 VP51|| align=right|15,5|| align=right|2,986|| align=right|0,017|| align=right|6,66|| align=right|5,160||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62974)||2000 VA52|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,077|| align=right|8,33|| align=right|5,248||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62975)||2000 VB52|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,283|| align=right|4,65|| align=right|4,203||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62976)||2000 VO52|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,223|| align=right|3,69|| align=right|4,104||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62977)||2000 VS52|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,049|| align=right|6,34|| align=right|5,317||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62978)||2000 VW52|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,121|| align=right|14,39|| align=right|4,204||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62979)||2000 VZ52|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,134|| align=right|8,79|| align=right|3,632||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62980)||2000 VT53|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,108|| align=right|4,02|| align=right|4,064||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62981)||2000 VK56|| align=right|14,7|| align=right|2,996|| align=right|0,048|| align=right|4,67|| align=right|5,186||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62982)||2000 VW58|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,191|| align=right|14,03|| align=right|4,199||MBA||6. november 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(62983)||2000 VB59|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,115|| align=right|4,50|| align=right|4,628||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62984)||2000 VV59|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,016|| align=right|14,94|| align=right|5,532||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62985)||2000 VX60|| align=right|15,1|| align=right|3,139|| align=right|0,079|| align=right|4,73|| align=right|5,560||MBA||1. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62986)||2000 WM|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,148|| align=right|7,58|| align=right|3,504||MBA||16. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62987)||2000 WP1|| align=right|14,8|| align=right|2,462|| align=right|0,193|| align=right|12,88|| align=right|3,863||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62988)||2000 WB2|| align=right|14,5|| align=right|3,203|| align=right|0,044|| align=right|10,96|| align=right|5,731||MBA||18. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62989)||2000 WC2|| align=right|13,4|| align=right|3,077|| align=right|0,124|| align=right|12,28|| align=right|5,397||MBA||17. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(62990)||2000 WM2|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,123|| align=right|15,30|| align=right|5,313||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62991)||2000 WG7|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,230|| align=right|7,45|| align=right|3,538||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62992)||2000 WY9|| align=right|15,1|| align=right|3,014|| align=right|0,100|| align=right|1,32|| align=right|5,233||MBA||23. november 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(62993)||2000 WL12|| align=right|13,6|| align=right|2,621|| align=right|0,133|| align=right|13,58|| align=right|4,243||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62994)||2000 WZ14|| align=right|15,5|| align=right|3,059|| align=right|0,153|| align=right|9,73|| align=right|5,349||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62995)||2000 WD16|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,212|| align=right|10,58|| align=right|4,376||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62996)||2000 WG16|| align=right|17,1|| align=right|2,215|| align=right|0,098|| align=right|6,19|| align=right|3,296||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62997)||2000 WD17|| align=right|16,1|| align=right|3,088|| align=right|0,168|| align=right|0,63|| align=right|5,426||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62998)||2000 WK18|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,102|| align=right|9,51|| align=right|5,749||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62999)||2000 WK19|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,314|| align=right|13,96|| align=right|4,385||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(63000)||2000 WZ20|| align=right|15,1|| align=right|3,099|| align=right|0,111|| align=right|5,83|| align=right|5,455||MBA||25. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov